Noury est un nom propre d'origine française.

Patronyme 

 Alain Noury (1945-), acteur français ;
 Anne Noury (1901-1945), médecin du travail et résistante française ;
 Arnaud Noury (1973-), archéologue océaniste français ;
 Camille Clément de La Roncière-Le Noury (1813-1881), officier de marine français ;
 Gaston Noury (1865-1936), peintre, pastelliste, affichiste et dessinateur français ;
 Hakim Noury (1952-), réalisateur marocain ;
 Henri Marie Lenoury (1771-1839), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Imad Noury (1983-), réalisateur marocain de cinéma ;
 Jean Noury (1904-1983), homme politique français ;
 Michel Noury (1912-1986), peintre français ;
 Swel Noury (1978-), réalisateur marocain de cinéma.

Toponyme 

 Rue de l'Amiral-La-Roncière-Le-Noury, rue du  de Paris.

Divers 
 Prix Madame Victor Noury, distinction scientifique

Patronyme français